Marie af Mecklenburg-Schwerin kan henvise til flere personer:

 Marie af Mecklenburg-Schwerin (1803-1862) – datter af Arvestorhertug Frederik Ludvig af Mecklenburg-Schwerin og gift med Hertug Georg af Sachsen-Altenburg
 Marie af Mecklenburg-Schwerin (1854-1920) – datter af Storhertug Frederik Frans 2. af Mecklenburg-Schwerin og gift med Storfyrst Vladimir Alexandrovitj af Rusland med navnet Maria Pavlovna.
 Marie af Windisch-Grätz (1856-1929) – datter af Fyrst Hugo af Windisch-Grätz og gift med Hertug Paul Frederik af Mecklenburg-Schwerin